Есхіл (, ; 525 до н. е., Елефсін — 456 до н. е., Джела, Сицилія) — давньогрецький трагік.
 2876 Есхіл (2876 Aeschylus) — астероїд головного поясу.